Курочко Артем Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курочко Йосип Семенович (1911—1968) — український і польський хоровий диригент, педагог.

Див. також 
 Курочка